Caius Scribonius Curio est un nom d'homme romain qui peut référer à :

 Caius Scribonius Curio en -183
 Caius Scribonius Curio, mort en -53
 Caius Scribonius Curio, dit Curion, tribun de la plèbe, fils du précédent (vers -90 à -49)